Kraski peut faire référence à :

Toponymie
en 
 Kraski, un village de la Voblast de Hrodna
 Kraski, un village du Raïon de Pastavy de la Voblast de Vitebsk
 Kraski, un village du Raïon de Vitebsk de la Voblast de Vitebsk

en Pologne
 Kraski, un village de la voïvodie de Łódź

en 
 Kraski, un village de l'Oblast d'Arkhangelsk
 Kraski, un village de l'Oblast de Tver